De termen faryngeaal, pharyngeaal en faryngaal kunnen verwijzen naar:

 De keelholte, zie farynx. 
 Het kaakapparaat van vissen, zie Faryngeaal kaakapparaat.
 De articulatie van bepaalde spraakklanken, zie faryngaal.